Asunmaa est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1921-1998), homme politique finlandais
 (née en 1947), femme politique finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois